

Patronyme 
Emond du Boullay, héraut d'armes et roi d'armes de Lorraine et de France
Étienne Boullay, homme politique français 
Charles Maillet du Boullay, architecte français.
Pierre-François-Guillaume Boullay, pharmacien parisien

Toponmye 
Boullay ou Le Boullay est le nom de différentes communes françaises :
Boullay-les-Troux, dans le département de l'Essonne,
Le Boullay-Mivoye, dans le département d'Eure-et-Loir,
Le Boullay-Thierry, dans le département d'Eure-et-Loir,
Le Boullay-les-Deux-Églises, dans le département d'Eure-et-Loir.